Amerikai Egyesült Államok
 Groesbeck (Ohio)
 Groesbeck (Texas)